Boseck ist der Nachname von:
 Helmut Boseck (1931–2012), deutscher Mathematiker
Karl-Heinz Boseck (* 1915), deutscher Mathematiker